– imię japońskie noszone zarówno przez kobiety i mężczyzn.

Możliwa pisownia 
Hikaru można zapisać używając różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 光, „światło”
 輝, „blask”

Znane osoby 
 Hikaru (ひヵる), gitarzysta japońskiego zespołu D=OUT
 Hikaru Koyama (ひかる), członkini japońskiego zespołu Hinoi Team
 Hikaru Masai (光), członkini japońskiego zespołu Kalafina
 Hikaru Midorikawa (光), japoński seiyū
 Hikaru Nakamura (光), japońska mangaka
 Hikaru Nakamura, amerykański szachista pochodzenia japońskiego
 Hikaru Nishida (ひかる), japońska piosenkarka J-popowa i aktorka
 Hikaru Utada (ヒカル), japońska piosenkarka J-popowa
 Hikaru Yaotome (光), japoński piosenkarz i twórca tekstów

Fikcyjne postacie 
 Hikaru (ヒカル), postać z mangi i anime Angelic Layer
 Hikaru no Genji (光), główny bohater Genji monogatari
 Hikaru Gosunkugi (光), bohater mangi i anime Ranma ½
 Hikaru Hibino (ひかる), bohaterka mangi i anime Hime-chan no Ribbon
 Hikaru Hitachiin (光), bohater mangi i anime Ouran High School Host Club
 Hikaru Hiyama (ひかる), główna bohaterka mangi i anime Kimagure Orange Road
 Hikaru Ichinomiya (ひかる), bohater mangi i anime Shugo Chara!
 Hikaru Ichijyo (輝), bohater anime Macross
 Hikaru Katsuragi (ひかる), bohaterka serialu tokusatsu Chōdenshi Bioman
 Hikaru Kusakabe (光), bohater mangi i filmu anime Dōkyūsei
 Hikaru Matsuyama (光), bohater anime Kapitan Jastrząb
 Hikaru Mizuki (ひかる), postać z mangi i anime Kirarin Revolution
 Hikaru Shidō (光), główna bohaterka mangi i anime Wojowniczki z Krainy Marzeń
 Hikaru Shindō (ヒカル), główny bohater mangi i anime Hikaru no Go
 Hikaru Sorano, bohaterka mangi Hasło brzmi: Sailor V
 Hikaru Sulu z serialu i filmów Star Trek

Zobacz też 
 Hikari

Przypisy 

Imiona japońskie